Koga (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka
Koga (Ibaraki), een stad in de Japanse prefectuur Ibaraki

Zie ook
Koga (bedrijf), een Nederlandse fietsenfabrikant